

Personen met de achternaam Columbus
Christoffel Columbus, een Italiaanse ontdekkingsreiziger
Bartholomeus Columbus, broer van Christoffel
Diego Columbus, een Spaanse ontdekkingsreiziger en conquistador, zoon van Christoffel
Ferdinand Columbus, zoon en biograaf van Christoffel
Chris Columbus, een Amerikaanse filmregisseur

Plaatsen in de Verenigde Staten

Overige betekenissen
Columbus (bier), Nederlands bier, gebrouwen door Brouwerij 't IJ, Amsterdam
Columbus (hop), een Amerikaanse hopvariëteit
Columbus, literair tijdschrift dat verscheen tussen 1945 en 1947
Columbus (Oberursel), een Duits historisch motorfietsmerk
Columbus (Settala), Italiaanse fabrikant van fietsdelen zoals framebuizen
Columbus (Verenigde Staten), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
Columbus Crew, een voetbalclub uit de Amerikaanse staat Ohio
Columbus (schip), een Brits schip van Dominion Line
Columbus (ISS-module), een wetenschappelijk laboratorium voor het Internationaal ruimtestation ISS
Columbus (uitgeverij), een Duitse uitgever van globes
Columbus (2017), Amerikaanse film uit 2017 
De Columbus, Vlaams televisieprogramma uit 2018